Gaumont puede referirse a:

 Léon Gaumont (1864-1946), pionero del cine francés.
 Gaumont (compañía cinematográfica), fundada en 1895 por Léon Gaumont.
 Square Léon-Gaumont, plaza de París.
 Cine Gaumont, Buenos Aires.
 Gaumont British, compañía cinematográfica fundada en 1922.
 Gaumont Buena Vista International (1993–2004), compañía conjunta de Gaumont Film Company y Buena Vista International.
Marcel-Armand Gaumont (1880 - 1962), escultor francés.